Фафа де Белем ( 9 серпня 1956, Белен, Бразилія) — бразильська співачка.

Дискографія 
 1976 — Tamba Tajá
 1977 — Água
 1978 — Banho de cheiro
 1979 — Estrela radiante
 1980 — Crença
 1982 — Essential
 1983 — Fafá de Belém
 1985 — Aprendizes da esperança
 1986 — Atrevida
 1987 — Grandes amores
 1988 — Sozinha
 1991 — Doces palavras
 1992 — Meu fado
 1993 — Do fundo do meu coração
 1994 — Cantiga pra ninar meu namorado
 1995 — Fafá — ao vivo
 1996 — Pássaro sonhador
 1998 — Coração brasileiro
 2000 — Maria de Fátima Palha Figueiredo
 2002 — Voz e piano — ao vivo
 2002 — O canto das águas
 2004 — Tanto mar — Fafá de Belém canta Chico Buarque
 2007 — Fafá de Belém — ao vivo (CD e DVD)

Фільмографія

Телебачення

КІно

Примітки 

Бразильські співачки
Виконавці португальською мовою